

Persone 
 Mecia Simson – modella inglese
 Robert Simson – matematico scozzese
 Sergei Hohlov-Simson – calciatore estone

Altro 
 Simson – azienda tedesca produttrice di armi da fuoco, automobili, motociclette e ciclomotori.
 Retta di Simson – concetto della geometria